SK Třebechovice pod Orebem je historický název těchto klubů:
SK Třebechovice pod Orebem (lední hokej) – klub ledního hokeje
SK Třebechovice pod Orebem (fotbal) – fotbalový klub